Dubové ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Žilinaer Landschaftsverband, siehe Dubové (Turčianske Teplice)
 einer Ortschaft im Banská Bystricaer Landschaftsverband, siehe Dubové (Zvolen)